Вёшенка рожковидная () — съедобный гриб из рода вёшенка семейства вёшенковые.

Описание 
Шляпка 3—12 см, вогнутая или воронковидная, с волнистым, часто надтреснутым краем, кремовая, с возрастом несколько буреющая. 

Мякоть белая, мягкая, с мучным запахом. Пластинки далеко нисходящие по ножке, узкие, редкие, белые или кремовые. 

Ножка 2—6 х 1,5—2 см, эксцентричная, изогнутая, к основанию суженная, белая или с охряным оттенком.

Споры Удлинённо овальные. 

Споровый порошок белый

Гриб съедобен, четвёртой категории. Обладает высокими вкусовыми качествами. Молодые грибы можно мариновать и солить.

Культивирование 
Вёшенка рожковидная культивируется, как и широко известный родственный вид вёшенка обыкновенная, но менее массово.

Очень близким и распространённым родственником является также культивируемая вёшенка лимонная (Pleurotus citrinopileatus) из восточной Азии. Некоторые авторы считают их одним видом и иногда P. cornucopiae используется как синоним P. citrinopileatus.

В дикорастущем виде гриб растёт на лиственных деревьях.

Фотографии

Таксономия 
Синонимы:

Примечания

Литература 
 

Съедобные грибы
Вёшенковые
Грибы Европы
Грибы Северной Африки
Грибы Северной Америки
Мультирегиональные грибы